Список региональных дорог Боснии и Герцеговины включает в себя региональные дороги I и II класса. Классификация утверждена 15 ноября 2014 года Правительством Федерации Боснии и Герцеговины. Плата с подобных дорог не взимается.

Обозначения 
С 15 ноября 2014 года региональные дороги обозначаются буквой R (regionalna cesta / regionalni put) и тремя или четырьмя цифрами. Ранее номер дороги состоял из трёх цифр, после которых в некоторых случаях могла идти буква a или b. Номера дорог ранее варьировались от 400 до 482. Как и сейчас, наименования дорог изображаются на жёлтых табличках с чёрной каймой, наносится текст чёрного цвета.

Список дорог Федерации Боснии и Герцеговины 
Общая протяжённость дорог составляет 2404,96 км. Из них протяжённость региональных дорог I класса составляет 1231,393 км; дорог II класса — 1173,567 км.

I класс

II класс

См. также 
 Список автомагистралей Боснии и Герцеговины

Примечания

Ссылки 
 JP Autoceste FBiH
 JP Autoputovi Republike Srpske
 JP Putevi Republike Srpske

Транспорт в Боснии и Герцеговине
Списки:Босния и Герцеговина